Coccia 

ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Coccia (1782–1873), italienischer Komponist 
 Eugenio Coccia (* 1956), italienischer Physiker
 Maria Rosa Coccia (1759–1833), italienische Komponistin 
 Piero Coccia (* 1945), italienischer römisch-katholischer Erzbischof

und bezeichnet

 eine kleine historische Masseneinheit, siehe Coccia (Einheit)